Gähwiler est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1965-), décathlète suisse	;
 Beat H. Gähwiler (1940-), neuroscientifique suisse.

Patronyme germanique
Patronyme suisse